Een verkeersweg:
 N573 (België)
 N573 (Frankrijk)
 N573 (Nederland), zie Provinciale weg 573

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing